Исабена () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибагорса. Занимает площадь 118,5 км². Население — 313 человек (на 2010 год). Расстояние  — 98 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски